Kecamatan Glagah kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Glagah (distrikt i Indonesien, lat -7,08, long 112,50), Jawa Timur, 
 Kecamatan Glagah (distrikt i Indonesien, lat -8,16, long 114,24), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar